Groupe radical, citoyen et vert

 Risque cardio-vasculaire